Валя-Албе () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Резбоєнь.
 Валя-Албе () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.